Телемарк се може односити на:

 Телемарк (округ)
 Телемарк (скијање), спортска техника